Selyemkóró, Asclepias növénynemzetség
A nemzetségbe sorolt növények magyar nevének része a „selyemkóró”; e növények listája a nemzetségről szóló szócikkben olvasható.
 Selyemkóró, Asclepias syriaca növényfaj; selyemfű, tejelőkóró